

Sigle 
 IGB – Istituto di genetica e biofisica
 IGB - Interconnettore Grecia-Bulgaria, gasdotto che collega le reti di gasdotti greca e bulgara

Codici 
 IGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ingeniero Jacobacci (Argentina)